QY steht für:
 European Air Transport Leipzig (IATA-Code), deutsche Frachtfluggesellschaft
 European Air Transport (IATA-Code), ehemalige belgische Frachtfluggesellschaft

QY